Abbazia di Santo Stefano (Caen)
 Abbazia di Santo Stefano (Due Carrare)
 Abbazia di Santo Stefano (Genova)
 Abbazia di Santo Stefano al Corno – comune di Santo Stefano Lodigiano
 Abbazia di Santo Stefano in Rivomaris – comune di Casalbordino
 Abbazia di Santo Stefano in Manciano – comune di Trevi